Pelotão de Operações Especiais (Exército Brasileiro)
Pelotão de Operações Especiais (Força Aérea Brasileira)